Прва лига Телеком 2012/13 — 22-й розыгрыш высшей лиги чемпионата Словении по футболу. В турнире участвовали 10 команд, стартовал 14 июля 2012 года и завершился 26 мая 2013 года.

Участники

Итоговая турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица 

источник kicker.de

Бомбардиры

Ссылки
 
Футбольная ассоциация Словении 
Профиль на Soccerway

2012/2013
Словения
Спорт в Словении в 2012 году
Спорт в Словении в 2013 году